Давор Сламниг ( 13 марта 1956, Загреб, СФРЮ, ныне Хорватия) — хорватский писатель и музыкант.

Жизнеописание 
Родился в Загребе в 1956 году. Получал образование в Загребе (философский факультет Загребского университета), Блумингтоне и Чикаго.

Давор Сламниг принадлежит поколению интермедийного обогащения хорватской культуры. Он был гитаристом рок-группы, написал некоторые из самых популярных хорватских рок-баллад («Фрида»), является независимым творцом, в последние годы занимается рыночными коммуникациями.

Литературное творчество 
Давор Сламниг — автор довольно компактного, но высоко оцененного литературного наследия: двух сборников рассказов, написанных в начале 1980-х годов — «Чудовище» (Čudovište, 1980) и Qwertzu i Opš (1983), а также романа «Теплый воздух» (Topli zrak, 2002) и сборника рассказов «Картофельные родственники» (Krumpirova rodbina, 2005).

Вот как известный хорватский литературовед Влахо Богишич характеризует творчество Давора Сламинга в современном литературном процессе Хорватии

Давор Сламниг является лауреатом престижной хорватской литературной премии Ранко Маринковича, его также награждали ведущие хорватские печатные СМИ — первый приз (2002 за Topli zrak) газеты Jutarnji list, приз (в 2006 за Kak smo postali Dalmatinci) и второй приз (2004, за Teletabisi) газеты Večernji list.

Примечания

Ссылки 
 www.slamnig.com

Поэты Хорватии
Музыканты Хорватии
Выпускники Загребского университета